Александр Леонидович Пономарев (; род. , , БССР, СССР) — белорусский дипломат.

Биография 
Родился в Минске.

Окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «юриспруденция» в 1996 году, а в 2001 году - Институт государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «внешняя политика и дипломатия».

1996–2000 гг. – Атташе Департамента международной безопасности и разоружения Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Атташе, второй, первый секретарь, Департамент Европы, Министерство иностранных дел Республики Беларусь.

2004–2007 гг. – Первый секретарь, советник Департамента международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

2007–2011 гг. – Советник Постоянного представительства Республики Беларусь при ООН и других международных организациях в Женеве.

Январь-июнь 2012 г. – Советник Департамента международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Июль 2012 г. - июнь 2014 г. – Заместитель начальника Департамента международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

С 30 июня 2014 г. по 13 ноября 2018 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике.

27 января 2015 года назначен так же Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Ливане. Занимал эту должность до 13 ноября 2018 года.

С 16 марта 2015 года до 13 ноября 2018 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Иордании. По совместительству.

13 ноября 2018 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине.

С 12 февраля 2019 года назначен так же Чрезвычайным и Полномочным Послом в Хорватии.

Семья 
Женат, имеет троих сыновей.

Примечания

Ссылки 
Посол Республики Беларусь в Венгрии

Дипломаты Белоруссии
Выпускники Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Послы Белоруссии в Венгрии
Послы Белоруссии в Сирии
Послы Белоруссии в Боснии и Герцеговине
Послы Белоруссии в Хорватии
Послы Белоруссии в Иордании
Послы Белоруссии в Ливане
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании